24-й чемпионат СССР по волейболу среди женщин (класс «А») проходил с января по июль 1961 года с участием 16 команд. Чемпионский титул впервые в своей истории выиграл одесский «Буревестник».

Система проведения чемпионата 
В классе «А» чемпионата приняли участие 16 команд: 12 участниц чемпионата СССР 1960 (класс «А») и 4 лучшие из класса «Б» первенства 1960 года.  

Чемпионат состоял из предварительного и финального этапов. На предварительном команды-участницы были разбиты на две подгруппы, в которых провели однокруговые турниры по туровой системе. В финальном этапе 8 лучших (по 4 из групп) в два круга по туровой системе разыграли места с 1-го по 8-е. Итоговые 9—16-е места в один круг по туровой системе разыграли команды, занявшие 5—8-е места в подгруппах предварительной стадии. В случае равенства очков у двух и более команд приоритет отдаётся личным встречам команд между собой.

Класс «А»

Предварительный этап

I подгруппа

II подгруппа

Финальный этап

За 1—8 места

За 9—16 места 

Все команды-участницы сохраняют места в классе «А» в связи с его расширением до 24 команд.

Призёры 
 «Буревестник» (Одесса): Алла Архангельская, Валентина Волощук, Фелиса Гольдгубер, Людмила Гуреева, Светлана Горбачёва, Нина Задорожная, Евгения Коржова, Галина Логвиненко, Галина Петрашкевич, Валентина Пыркова, Тамара Рассадникова, Р.Унтершлак. Тренер — Евгений Горбачёв.

 «Спартак» (Ленинград): Т.Азорская, Галина Андреева, Кира Горбачёва, Галина Иванова, Г.Касатонова, Е.Кириллова, Алиса Крашенинникова, Л.Лизунова. Тренер — Таисия Барышникова.

 СКИФ (Ленинград): В.Алексеева, Л.Алёхина, М.Голованова, М.Епифанова, Лирика Иванская, И.Каликинская, Людмила Михайловская (Макарова), Е.Никитичева, Т.Самбурская. Тренер — Анатолий Эйнгорн.

Класс «Б»

Предварительный этап

I зона

II зона

III зона (неконкурсная)

Финал класса «Б» 
Игры прошли с 1 по 3 июля в Ростове-на-Дону.

«Спартак» (Харьков) завоевал право участия в турнире класса «А» со следующего сезона.

Кроме того класс «А» дополнят команды республик, не имевших до сих пор представительства в высшем дивизионе - «Автомобилист» (Ташкент), «Енбек» (Алма-Ата), «Динамо» (Каунас), «Захмет» (Ашхабад), «Молдова» (Кишинёв), «Таджикистан» (Душанбе), «Алга» (Фрунзе), «Ашхатанк» (Ереван).

Литература
 Спортивный ежегодник 1961 г. Соревнования. Победители. Результаты. — М.: Физкультура и спорт, 1963
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты СССР по волейболу среди женщин
1961 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1961 году